Reliquie dei Magi – conservate a Brugherio
 Reliquie dei Magi – conservate a Colonia
 Reliquie dei Magi – conservate a Milano